Indianapolis 500 1914 je bila četrta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1914.

Rezultati

1914 v športu
1914
Sezona Velikih nagrad 1914